Egon est un terme pouvant désigner:

Egon, prénom masculin
Egon, volcan de l'île Florès, Indonésie
 (Erstling Gemse Offensive Navigation), procédure de chasse nocturne de la Luftwaffe
, concept de restaurants norvégien
, film de comédie allemande (1961)